Plusieurs communes anciennes ou fusionnées de la région wallonne portent le nom Cortil:
 Cortil ou Cortil-Noirmont
 Cortil-Wodon

Voir aussi 
 Courtil en français.
 courtil sur le Wiktionnaire
 curtis sur le Wiktionnaire